Die Football League Third Division 1959/60 war die 33. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Southampton und daneben stieg auch das zweitplatzierte Norwich City in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1960/61 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Hull City und Bristol City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Accrington Stanley, Mansfield Town, der AFC Wrexham und York City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1960/61 der Fourth-Division-Meister FC Walsall und die dahinter platzierten Notts County, Torquay United sowie der FC Watford die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1959-60 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1959/60
Fußballsaison 1959/60